Флег — многозначный термин: 

 Эдмон Флег — французский поэт
 Директор Флег — персонаж игры «Oddworld: Abe’s Exoddus»